A Fülöp-szigetek első alkalommal 1924-ben vett részt az olimpiai játékokon. Azóta az ország minden nyári olimpiai játékokon részt vett, kivéve az 1980-as moszkvai olimpiát az Egyesült Államok vezette bojkott miatt. A Fülöp-szigeteki sportolók három téli olimpiai játékokon szerepeltek 1972. óta, de 1992. után már nem vettek részt a téli sportünnepeken.

A Fülöp-szigeteki atléták eddig összesen tíz olimpiai érmet szereztek, mindet a nyári játékokon, és a legtöbbet ökölvívásban. Első aranyérmüket 2021-ben szerezték, Hidilyn Diaz súlyemelő jóvoltából.

A Fülöp-szigeteki Olimpiai Bizottságot 1911-ben alapították, de a NOB csak 1929-ben vette fel tagjai közé.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Fülöp-szigetek